Komsa kan syfta på följande platser:

Geografi

Antarktis 

 Komsa Mountain, berg,

Finland 

 Komsa (ö), Lappland, Kemi-Torneå,

Norge 

 Komsafjället, berg, Finnmark fylke, Alta, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar